

Бурино — присілок, Балезінський район, Удмуртія
 Бурино — присілок, Слободський район, Кіровська область